

Persone 
 Mario Dal Molin (n. 1939) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista. 
 Paolo Dal Molin (n. 1987) – ostacolista italiano, vicecampione continentale agli Europei
 Raoul Dal Molin Ferenzona (1879-1946) – pittore, scrittore e incisore italiano
 Tommaso Dal Molin (1902-1930) – ufficiale e aviatore italiano.

Pagine correlate 
Molin
Molini